Reichsstraße 9 steht für:

 Reichsstraße 9, deutsche Fernstraße, siehe Bundesstraße 9 #Frühere Strecken und Bezeichnungen
 Reichsstraße 9, Europastraße in Norwegen, siehe Europastraße 136 #Geschichte

Reichsstraße 9 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Reichsstraße 9 in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Oberlößnitz